Malte kan som auktorsförkortning betyda:

 Oscar Malte
 Malte Oscar Malte

Robotskapade auktorsförkortningar